Cârța több helység neve Romániában:

 Kerc: község Szeben megyében,  Cârța. 
 Karcfalva (Csíkkarcfalva): község Hargita megyében,  Cârța.